Selena Quintanilla, een Amerikaanse zangeres
Selena (film), een film over het leven van Selena Quintanilla
Selena (Nederlandse zangeres), een Nederlands zangeres
Selena (Het Erfgoed), een personage uit het boek Het Erfgoed
Selena Gomez, Amerikaans actrice en zangeres
Selena (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de spinners
Selena (Ketil Bjørnstad), een muziekalbum van Ketil Bjørnstad
Selena (tijdschrift), een online sterrenkundig tijdschrift van JVS-Descartes